Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea (, , ) — национальный компетентный регуляторный орган при Министерстве социального обеспечения и здравоохранения Финляндии, курирующий фармацевтическую отрасль. Его основными задачами являются контроль в сфере обращения лекарственных средств, донорской крови и тканей, а также развитие фармацевтического сектора.

Штаб-квартира расположена в городе Куопио . Также офисы Агентства находятся в Хельсинки и в Турку .

История 
Агентство начало свою деятельность в ноябре 2009 года, став преемником национального Агентства по лекарственным средствам.

До этого контроль в сфере обращения лекарственных средств в Финляндии осуществлялся следующими органами :
 1663–1809 Collegium Medicum
 1809–1812 Управляющий комитет Совета правления казначейства
 1812–1827 Императорская медицинская коллегия
 1878–1991 Медицинский совет (Национальная медицинская контрольная лаборатория 1975 – 1993)
 1991–1993 Департамент здравоохранения и социального обеспечения и Центр научных исследований в области здравоохранения и социального обеспечения STAKES
 1993–2009 Агентство по лекарственным средствам
 с 2009 года – Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea

Структура 
Руководит Агентством по безопасности и развитию в области фармацевтики генеральный директор. С 1 ноября 2011 года этот пост занимает Синикка Раяниеми. В обязанности генерального директора входят: стратегическое развитие, связи с общественностью, внутренний аудит (самоинспекция).

Структура Агентства включает четыре департамента :
 Департамент надзора и лицензирования. Директор департамента — Эйя Пелконен. Департамент отвечает за функционирование фармацевтического инспектората, осуществляющего проверки производителей лекарственных средств, и за функционирование лабораторий, осуществляющих контроль качества лекарств.
 Департамент экспертизы лекарственных средств. Директор департамента — Эса Хейнонен. Департамент отвечает за регистрацию новых лекарственных средств, фармаконадзор и контроль за обращением лекарственных средств для животных.
 Департамент экспертизы фармакотерапий. Директор департамента — Пертти Хаппонен.
 Административные и вспомогательные службы. К ним относятся административная служба, финансовое управление и служба управления информационными ресурсами.

Обсуждение в СМИ 
В ноябре 2012 года Агентство приняло решение о легализации медицинского каннабиса для облегчения боли у пациентов, страдающих рассеянным склерозом, так как медицинское употребление препарата неуклонно возрастает (в 2008—2010 годах было выдано около 10 разрешений, в 2011 году Fimea выдало 48 разрешений, а в 2012 — 62 разрешения). Весной 2013 года препарат Sativex в виде спрея, выпускаемый фирмой Almirall, появился в аптеках.

В 2013 году Агентство пересмотрело полный запрет на донорство крови гомосексуалистами и с 12 мая 2014 года разрешила сдавать кровь, после года воздержания от однополых сексуальных контактов.

Весной 2014 года Агентство изменило статус вакцины от гриппа и определило её как «препарат для самолечения», который отпускается без рецепта в связи с чем препарат появился в свободной продаже в аптеках.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница агентства Fimea   

Здравоохранение в Финляндии
Государственные организации Финляндии
Фармацевтические организации